PNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pinotepa Nacional (Messico)
 PNO - PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
 PNO – Partito della Nazione Occitana